Памятник Мовлиду Висаитову установлен в Грозном на главном входе в Мемориальный комплекс Славы.

Описание 
Конкурс на создание памятника был объявлен в 2005 году. Памятник представляет собой бронзовую конную статую, установленную на облицованном красным гранитом постаменте. Всадник, одетый в черкеску, держит в поднятой над головой руке шашку. Памятник является частью Мемориального комплекса Славы. Открытие Мемориала состоялось 8 мая 2010 года.

Гвардии подполковник Мовлид Висаитов — участник Великой Отечественной войны, командир сначала 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка, затем 28-го гвардейского кавалерийского полка (6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 3-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза (1990 год).

2 мая 1945 года полк, которым командовал Висаитов, вышел на реку Эльба и севернее города Виттенберг в числе первых встретился с англо-американскими войсками. Мавлид Висаитов был первым советским офицером, который пожал руку генералу Александру Боллингу, командовавшему передовыми американскими частям. Президентом США Гарри Трумэном Висаитов был представлен к ордену «Легион почёта».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Памятники Великой Отечественной войны в Грозном
2010 год в Чечне
Здания и сооружения, построенные в 2010 году в России
Памятники военным
Мавлид Висаитов
Скульптуры 2010 года
Скульптуры по алфавиту